Ochsenkopf kan syfta på följande platser:

Liechtenstein 

 Ochsenkopf (bergstopp i Rätikon), Triesenberg,

Österrike 

 Ochsenkopf (berg i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Kitzbühel), 
 Ochsenkopf (bergstopp i Rätikon), 
 Ochsenkopf (bergstopp i Österrike, Tyrolen, lat 46,86, long 10,14), 

Robotskapade Österrikeförgreningar